East Meets East – płyta muzyczna brytyjskiego skrzypka Nigela Kennedy'ego i polskiego zespołu Kroke (w składzie: Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł, Tomasz Lato), nagrany z gościnnym udziałem innych artystów.

Album uzyskał status złotej płyty.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy EMI
Albumy muzyczne wydane w roku 2003